Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 10-es, illetve U10 jelzésű menetrend szerinti metróvonalak:

Európa

Németország 

 U10-es metróvonal (Berlin)megszűnt

Oroszország 

Ljublinszko-Dmitrovszkaja

Franciaország 

 10-es metró (Párizs)

Ázsia

Kína 

 10-es metró (Nanking)

 10-es metró (Peking)